Доктор Меган Хант () — персонаж американского телесериала «Следствие по телу», премьера которого состоялась в 2011 году. Роль исполняет актриса Дана Дилейни.

Биография

Детство 
Меган Хант родилась в 1965 году. 
В эпизоде «Buried Secrets» Меган стоит у могилы отца, где на плите указан год смерти - 1977. Она говорит Питеру, что ей было 12 лет. 
В эпизоде «All In The Family» выясняется что её отец Дэвид Хант покончил жизнь самоубийством при странных обстоятельствах. 
После этого её отношения с матерью Джоан Хант, которая работает судьей, значительно ухудшились.

Жизнь до начала сериала 
Меган Хант была одним из лучших нейрохирургов до того, как попала в страшную аварию, вследствие которой она не может выполнять тонкие манипуляции руками.

После аварии её муж подал на развод и  получил полную опеку над их дочерью. Во время операции она не смогла совладать со своими руками, и её пациент умер на операционном столе. После этого она решила навсегда уйти из нейрохирургии. В конечном счете Меган из-за катастрофы потеряла ребенка, а после и карьеру.

Карьера судебно-медицинского эксперта 
Пять лет спустя Меган нашла новую жизнь как судебно-медицинский эксперт. Хотя она больше не принадлежала к исправлениям, что является неправильным по отношению к живущим пациентам, она всё ещё инстинктивно тянулась к обнаружению причин смерти пациентов и раскрытию того, кто был за это ответственен и почему. Поскольку она ищет ответы, тела мёртвых дают ей подсказки. Тело, в действительности, и есть доказательство. И с её уникальной смесью ума, инстинкта и медицинских знаний, она может прочитать тело как никто другой.

Хотя она и является лучшей в своем деле, репутация «сложного человека» её постоянно преследует, её начальник старается её защитить, но она постоянно наступает на одни и те же грабли, хотя все коллеги и признают её правоту и профессиональные достижения, особенно детектив Бад Моррис не в восторге от её методов работы. Доктор Кейт Мёрфи, босс Меган, симпатизирует ей в известной степени. Как первая женщина-глава Филадельфийского бюро медицинской экспертизы, Кейт не добралась бы до той вершины, где она сейчас, также не раздражая окружающих. Она наняла Меган для того, чтобы та проводила экспертизы и приносила результаты. Но нетрадиционный способ Меган делать работу сталкивает Кейт с некоторой дилеммой. У Меган есть и почитатели — младшие судмедэксперты, которые полагаются на её опыт и её напарник Питер Данлоп нормально воспринимает её странности. В отношениях с мёртвыми ей нет равных, но с отношениями с живыми ей явно надо поработать.

В «Пилотном эпизоде» между Кейт и Меган состоялся разговор, в котором Кейт советует ей изменить отношение к жизни и окружающим. В последующих эпизодах персонаж доктора Хант терпит значительные изменения и в конечном счете она сближается со своей отчужденной дочерью Лейси, которая живет с отцом. Между тем Кейт Мерфи и бывший муж Меган — Тодд Флеминг заводят тайный роман, о котором Меган узнает в финале первого сезона.

Интересные факты 
По иронии судьбы в реальной жизни с Даной Дилейни произошла схожая ситуация: перед началом съемок сериала она попала в аварию, но ей повезло больше чем своей героине, она отделалась лишь парой сломанных пальцев.

Примечания

Ссылки 
 

Вымышленные женщины
Вымышленные врачи
Персонажи телесериалов
Следствие по телу